L'Open de Kuala Lumpur masculin 2010  est l'édition masculine 2010, qui est un tournoi WSA Silver 15. Le tournoi se tient à Calgary au Canada du 27 au . 

Shelley Kitchen remporte le trophée en battant sa compatriote Louise Crome en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash à Calgary
Squash en 2007
Sport au Canada en 2007
Sport en septembre 2007